European University Institute (Italiaans: Istituto Universitario Europeo, IUE), een internationaal onderwijs- en onderzoeksinstituut
 Internationale Luchthaven Niue (IATA-code IUE), de enige luchthaven op Niue
 International Ultraviolet Explorer, een astronomische satelliet
 Islamic University of Europe, Rotterdam